Charles Manners (4. książę Rutland) (1757-1784)
 Charles Manners (6. książę Rutland) (1815–1888)
 Charles Manners (10. książę Rutland) (1919–1999)

Zobacz też